Brygady jazdy (kawalerii) noszące numer „14”:

Wojska Polskiego
 XIV Brygada Kawalerii (1924–1929) → Brygada Kawalerii „Toruń”

Austro-węgierska
 14 Brygada Kawalerii (do 1918)